Желтогрудая ширококлювая танагра () — вид птиц из семейства кардиналовых. Видовое латинское название дано в честь польского орнитолога Яна Штольцмана (1854—1928).

Птицы обитают в субтропических и тропических горных и низменных влажных лесах, на высоте 200—2100 метров над уровнем моря. Длина тела 18 см, масса около 38 грамм.

Выделяют два подвида:
  — в Андах на склонах со стороны Тихого океана от Рисаральда южнее до Нариньо (Колумбия) и на северо-западе Эквадора в Эл-Пласер (Эсмеральдас);
  — на западных склонах Анд от Пичинча южнее до Эль-Оро (Эквадор).

Примечания

Литература

Ссылки 
Hilty, S. (2020). Ochre-breasted Tanager (Chlorothraupis stolzmanni), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.ocbtan1.01

Кардиналовые
Птицы Южной Америки
Животные, описанные в 1884 году
Штольцман